Привина Глава је насеље у Србији у општини Шид у Сремском округу. Према попису из 2011. било је 186 становника.

Непосредно уз село налази се истоимени манастир Привина Глава.

Демографија 
У насељу Привина Глава живи 189 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,4 година (43,4 код мушкараца и 45,4 код жена). У насељу има 74 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,93.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Привина Глава, на којој се налазе два насеља Привина Глава и Бикић До.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Шиду
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији